Cranbrook puede hacer referencia a:

 Cranbrook, un condado en el estado de Australia Occidental (Australia).
 Cranbrook, una villa en el estado anterior.
 Cranbrook, una ciudad en la provincia de Colombia Británica (Canadá).
 Cranbrook, una parroquia civil y una villa en el condado de Kent (Reino Unido).
 Cranbrook, un barrio del municipio de Redbridge en el Gran Londres (Reino Unido).